Асунсион Тлаколулита има више значења:

 Општина Асунсион Тлаколулита (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион Тлаколулита (Асунсион Тлаколулита, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику